Allenberger Kirche steht für
Allenberger Kirche (Schiltberg)
Allenberger Kirche (Wehlau)